Eßlinger Städtische Straßenbahn, abgekürzt ESS, steht für:
 die bis 1944 gültige Bezeichnung des Städtischen Verkehrsbetriebs Esslingen am Neckar (SVE)
 die von diesem Verkehrsunternehmen betriebene ehemalige Straßenbahn Esslingen am Neckar, die von 1912 bis 1944 verkehrte.